Odumase kan syfta på:

Geografi

Ghana

 Odumase, Lower Manya Krobo – huvudort för distriktet Lower Manya Krobo 
 Odumase, Sunyani West – huvudort för distriktet Sunyani West